Шёнвальд:

 Шёнвальд (Бавария) — город в Германии, в земле Бавария.
 Шёнвальд (Шварцвальд) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Шёнвальд (Бранденбург) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.